Floret ima več pomenov:
 Floret - tip hladnega orožja,
 Floret - oblika materiala.